Fotbollsallsvenskan 1987 spelades 12 april-4 oktober 1987 och vanns av Malmö FF. Slutspelet spelades 10-31 oktober 1987, och vanns av IFK Göteborg, som besegrade Malmö FF i finalspelet och därmed blev svenska mästare.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

SM-Slutspel

Slutspelsträd

Tabellplacering

Semifinaler

Finaler 

IFK Göteborg svenska mästare 1987 (på fler gjorda bortamål i finalmatcherna).

Skytteligan

Allsvenskan 
 19 mål: Lasse Larsson, Malmö FF
 12 mål: Thomas Lundin, Hammarby IF samt Mats Magnusson, Malmö FF
 10 mål: Stefan Pettersson, IFK Göteborg
 9 mål: Lennart Nilsson, IFK Göteborg samt Peter Karlsson, Örgryte IS

SM-slutspelet 
 3 mål: Håkan Lindman, Malmö FF
 2 mål: Tord Holmgren och Lennart Nilsson, båda IFK Göteborg

Publiksiffror

Högsta publiksiffror 
 19 226: Malmö FF–IFK Göteborg 2–1, Malmö Stadion den 16 augusti 1987
 16 470: IFK Göteborg–Örgryte IS 1–2, Nya Ullevi den 11 juni 1987
 15 298: Örgryte IS–IFK Göteborg 1–4, Nya Ullevi den 2 september 1987

Högst publiksnitt per lag 
 6 911: IFK Göteborg
 5 681: Malmö FF
 5 191: IFK Norrköping

Lägsta publiksiffror
571: Västra Frölunda IF–Östers IF 0–2, Ruddalens IP, 6 september 1987

Svenska mästarna 

 Tränare: Gunder Bengtsson
 Assisterande tränare: Kjell Pettersson

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1987
1987
Allsvenskan